Krupinski oder Krupiński ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Krupa-Krupinski (1872–1924), deutscher Maler und Grafiker
 Józef Krupiński (1930–1998), polnischer Lyriker
 Łukasz Krupiński (* 1992), polnischer Pianist
 Martin Krupinski (* 1961), deutscher Psychiater
 Walter Krupinski (1920–2000), deutscher Militär, Offizier der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg (Ritterkreuzträger), ab 1976 Generalleutnant der deutschen Luftwaffe